Foki – drapieżne ssaki morskie należące do rodziny fokowatych
 Foki – pasy tkaniny zakładane pod ślizgi nart, umożliwiające podchodzenie na nartach „pod górę”.
 Foki – polskie tłumaczenie nazwy sił specjalnych amerykańskiej marynarki, United States Navy SEALs
 FokI – enzym, endonukleaza restrykcyjna typu IIS, wyizolowana po raz pierwszy ze szczepu Flavobacterium okeanokoites